Pelant je příjmení více osob:

 Ivo Pelant (* 1953) – český dramaturg a scenárista
 Karel Pelant (1874–1925) –  český novinář, průkopník esperanta
 Růžena Pelantová (1886–1959) – česká učitelka, sociální pracovnice a funkcionářka národně socialistické strany